Jérôme Thomas peut désigner :
 Jérôme Thomas (né en 1963), jongleur français ;
 Jérôme Thomas (né en 1979), boxeur français ;
 Jerome Thomas (né en 1983), footballeur anglais.